Druidorden kan syfta på:

Ancient Druid Order - British Circle of Universal Bond – en druidorder
Svenska Druid-Orden – en svensk gren av ett internationellt ordenssällskap grundat 1781 i London

Se även
Gorsedd – ett slags stämma eller sammankomst av moderna barder
Druidordnar – ordenssällskap som, på sinsemellan mycket skiftande sätt, använder symboler inspirerade av forntidens druider